Charnwood (district), Engels district
 Charnwood Forest
 Operation Charnwood